Ministerul Afacerilor Externe poate fi:

Ministerul Afacerilor Externe (România)
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (Republica Moldova)